Аскала́ф () — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології:
 Аскалаф — син Ареса й Астіохи (можливо Ліка і Перніди), брат Іалмена, один із претендентів на руку Єлени; був на чолі орхоменських воїнів під Троєю, де його вбив Деїфоб.
 Аскалаф — син Ахеронта і Горгіри, якого Деметра перетворила на сову за повідомлення, що Персефона з'їла кілька гранатових зернят, що було символом шлюбної вірності.

Література 
 
 Гай Юлій Гігін, Fabulae («Міфи»), 14. 
 Гомер, Іліада 
 Псевдо-Аполлодор, Βιβλιοθήκη (Бібліотека), 1, 9, 16; 3, 10, 8. 
 Павсаній, Ἑλλάδος περιήγησις (Опис Еллади), 9, 37, 7. 

Багатозначні терміни
Аргонавти
Персонажі давньогрецьких міфів
Персонажі за алфавітом
Троянська війна